Världsmästerskapet i innebandy för damer 2001 var det tredje världsmästerskapet i innebandy för damer och spelades mellan den 20 och 27 maj 2001 i Riga, Lettland
. Finland vann finalen mot Sverige  med 2-0. Norge vann bronset efter seger mot Schweiz med 4-3. Österrike åkte ur A-VM och ersattes av Ryssland som vann B-VM.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

B-VM 2001

Gruppspel

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om elfteplats

Match om niondeplats (Final)

Slutställning

Källor
Resultaten på floorball.org
Grupp A på floorball.org
Grupp B på floorball.org
Grupp C på floorball.org
Grupp D på floorball.org
Slutställning och placeringsmatcher på floorball.org
Officiell webbplats för Innebandy-VM 2001

Fotnoter

Externa länkar

2001 i Lettland
Innebandy i Lettland
Innebandysäsongen 2000/2001
Sportevenemang i Lettland
2001